'O sole mio – canzone napoletana del 1898

Cinema 
O sole mio – film italiano del 1946 diretto da Giacomo Gentilomo
O sole mio – film tedesco del 1960 diretto da Paul Martin